Help (dt. Hilfe) steht für:

 Help! (Album), Album der Beatles
 Help! (Lied), Lied der Beatles
 Help!, Original-Titel des Beatles-Filmes Hi-Hi-Hilfe!
 Help (schweizer Band), eine Schweizer Rock-Pop band
 Help (US-amerikanische Band), eine ehemalige US-amerikanische Psychedelic-Rock-Band
 Help – Hilfe zur Selbsthilfe, deutsche Hilfsorganisation
 Help TV, deutscher Fernsehsender
 help – Das Konsumentenmagazin des ORF-Radiosenders Ö1
 Hilfedatei, bei Software eine Auswahl an Informationen, Bedienungsanleitungen und Support
 Microsoft Help, die Hilfefunktion eines Windows-Betriebssystems, wie auch die zugehörige Help-Datei (.hlp)
 Help (Dateiformat), eine Dateinamenserweiterung für Hilfeseiten in Programmen unter Apples Betriebssystem OS X

Help ist der Familienname folgender Personen:
 Gustavo Arturo Help (* 1946), argentinischer Geistlicher, Bischof von Venado Tuerto

HELP steht für:
 HELP.gv.at, e-Government-Portal Österreichs
 H.E.L.P. – Heparin-induzierte extrakorporale LDL-Präzipitation; siehe Lipidapherese#Heparin-induzierte extrakorporale LDL-Präzipitation, HELP-Verfahren

Siehe auch
 HELLP-Syndrom
 The Help (Begriffsklärung)

HELP